Rotapfel steht für die folgenden Apfelsorten:

 Ausbacher Roter
 Birkenfelder Rotäpfelchen
 Roter Herbstkalvill, auch Echter Rotapfel

Rotapfel steht für:
 Rotapfel (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft von Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten